Abdurrahim Dursun – calciatore turco
 Ahmet Dursun – ex calciatore turco
 Salih Dursun – calciatore turco
 Serdar Dursun – calciatore tedesco